Bagot peut faire référence à :

Patronymes 

 Arthur Bagot (1864-1951), écrivain et poète.
 Sir Charles Bagot (1781-1843), diplomate britannique.
 Jean Bagot (1591-1664), jésuite français.
 Jean-Claude Bagot (1958-), ancien coureur cycliste français.
 Jean-Louis Bagot (1727-1794), docteur en médecine, maire de Saint-Brieuc, député à l'assemblée législative.
 Jean-Pierre Bagot, (1943-2016), est un acteur français.
 Julie Bagot (1785-1864), fondatrice d’un orphelinat, fille du docteur Jean-Louis Bagot.
 Lewis Bagot (1740-1802), ecclésiastique anglais.
 Louis-Eugène Bagot (1862-1941), médecin, constructeur de l'Institut marin à Roscoff, premier établissement de thalassothérapie en Europe.
 Milicent Bagot (1907-2006), officier de renseignement britannique.
 Richard Bagot (1782-1854), évêque anglais.
 Yoann Bagot (1987-), coureur cycliste professionnel depuis 2011 est le fils de Jean-Claude Bagot.
 Walter Bagot (1702-1768), homme politique conservateur anglais.

Toponymes 

 Le comté de Bagot au Québec (Canada).
 Bagot (district électoral du Canada-Uni)
 Le district de Bagot, ancien district électoral québécois.
 Bagot, ancienne circonscription fédérale (Canada) de 1867 à 1933.
 Rivière Bagot, un affluent de la rivière Bécancour (versant sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Adrien-d'Irlande et Irlande, dans la MRC Appalaches, dans la Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Informatique et réseaux 
 En informatique, le terme Bagot est parfois utilisé pour signifier un changement d'état temporaire sur une liaison. Dérivé de Bagotage